Тихонка (приток Ира)
 Тихонка (приток Турчанки)